Rösner ist der Familienname folgender Personen: 

 Boris Rösner (1951–2006), tschechischer Schauspieler 
 Christian Rösner (* 1969), deutscher Bildhauer
 Gottlieb Rösner (1894–1970), deutscher politischer Funktionär (NSDAP) und paramilitärischer Aktivist
 Hans Rösner (1940–2018), deutscher Zeichner, Bildhauer und Hochschullehrer  
 Hans-Hermann Rösner-Mautby (1917–1999), deutscher Klinikunternehmer
 Hansjürgen Rösner (1914–1964), deutscher Politiker (DDR-CDU)
 Hans-Jürgen Rösner (* 1957), deutscher Geiselnehmer und Bankräuber, siehe Geiselnahme von Gladbeck
 Johann Gottfried Rösner (1658–1724), königlich preußischer Beamter
 Rudolf Rösner (Maler) (* 1920), deutscher Maler des sozialistischen Realismus
 Simon Rösner (* 1987), deutscher Squashspieler
 Stefanie Rösner (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Thomas Rösner (* 1973), österreichischer Dirigent
 Ulrike Rösner (* 1960), deutsche Künstlerin
 Willy Rösner (1893–1966), deutscher Schauspieler
 Wolf-Dieter Rösner (* 1940), deutscher Handballspieler
 Wolfgang Rösner (* 1953), deutscher Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Roesner
 Rößner
 Rösener